Markwart von Pentz ist der Name folgender Personen:

* Markwart von Pentz (Generalkommissar) (* 1570/1575–1627),  Gouverneur von Wolfenbüttel, Befehlshaber der dänischen Reiterei und Generalkommissar für Niedersachsen
 Markwart von Pentz (Manager) (* 1963), deutscher Manager